Kugeler ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Kugeler (1910–1983), luxemburgischer Kunstturner
 Kurt Kugeler (* 1939), deutscher Professor für Kernenergietechnik